Антоно́пулос (или Андоно́пулос ) — греческая фамилия.
 Антонопулос, Димитрий (в монашестве Димитрий; род. 1977) — епископ Константинопольской православной церкви.
 Антонопулос, Евангелос (в монашестве Евгений; род. 1968) — епископ Константинопольской православной церкви.
 Антонопулос, Петрос Панайотис (в монашестве Тарасий; род. 1956) — епископ Константинопольской православной церкви, митрополит Буэнос-Айресский.